

Patronymes 
Kazakov (masculin ; ) ou Kazakova (féminin ; ), également Kazakoff (transcription désuète), est un patronyme russe signifiant « des (ou appartenant aux) Cosaques » (, à ne pas confondre avec les Kazakhs), porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique :

Kazakov 
 Aleksandr Kazakov (1889-1919), as de l'aviation russe de la Première Guerre mondiale.
 Alekseï Kazakov (1976-), joueur russe de volley-ball.
 Iouri Kazakov (1927-1982), écrivain soviétique
 Matveï Kazakov (1738-1812), architecte russe.
 Pavel Kazakov (1928-2012), arbitre soviétique de football.
 Sergey Kazakov (1976-),  boxeur russe.
 Vassili Kazakov (1898-1968), militaire soviétique.

Kazakova 
 Maria Kazakova, céïste russe.
 Oksana Kazakova (1975-), patineuse artistique russe.

Patronyme russe